CloudCart е европейска платформа за електронна търговия, базирана на отворен SaaS (Софтуер като услуга с отворен код за разработчици) и инструменти за изграждане на уеб сайтове за електронна търговия.

Компанията създава екосистема в Европа, която обхваща функционалности, инструменти и партньорства за обслужване дейността на създадените на платформата онлайн магазини. Платформата за електронна търговия свързва онлайн магазините на търговци с различни партньори в Екосистемата.

История 
Идеята за CloudCart възниква през 2011 г., но още преди това двамата братя Николай и Петър Илиеви оперират в бранша и през 2005 г. основават дигитална агенция за създаване на сайтове и портали Webmedia.bg. През 2009 г. ръководството на CloudCart продължава развитието на компанията, като създава първия български онлайн мол – ShopZone Virtual Shopping Mall. След натрупване на биография и списък с клиенти, братята взимат решението да отидат още по-далеч и започват да развиват CloudCart. В началото екип от шестима програмисти създават основата на софтуера, а три години по-късно започва и неговото конструиране. CloudCart, облачно решение за създаване на модерни онлайн магазини, става реалност през 2016 г.

През 2019/2020 г. CloudCart започва да оперира на нови пазари – Гърция, Румъния и Македония.

Общ преглед 
През 2017 г. CloudCart има обновена версия на платформата – 2.4, която включва нови функционалности, интеграции и общо подобряване на услугите. Софтуерът на CloudCart е създаден, така че да има възможност за промяна на дизайна и навигацията на онлайн магазините.

Компанията CloudCart е известна с фокуса върху маркетинговите инструменти и съдейства на малките и средни бизнеси да развиват онлайн магазини, ползвайки платформата.

През 2019 г. дружеството „КлаудКарт“ отчита 695 хил. лв. приходи, което се равнява на 494% ръст за периода 2016 г. – 2019 г. и поставя CloudCart на 50-о място според класацията на DELOITTE FAST 50 за най-бързо растящите IT компании в региона на Централна и Източна Европа.

През 2020 г. CloudCart привлича инвестиции в размер на над 1,2 млн. лв. – от фонда NV3 и от медийната група Sportal. Главен инвеститор е „Фонд Ню Вижън 3“ КД, чрез съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 от Фонд на фондовете в България.

CloudCart обслужва клиенти с 10 000 регистрирани магазина за 2020 г. За периода 2016 – 2020 г. онлайн магазините, създадени на платформата, събират над 35 милиона посетители и генерират повече от 3 милиона поръчки.

За първата половина на 2020 г., по време на пандемия и криза, компанията постига 40% ръст спрямо предходната (2019) година.

2021 г. УниКредит Булбанк избира софтуера за електронна търговия CloudCart за e-Commerce партньор.

Постижения 
- Първо място в конкурс на EBAN Sofia Annual Congress 2018 г.

- CloudCart е сред 12-те победители в петото издание на ежегодния конкурс „Големите малки“ през 2019 г., организиран от вестник „24 часа“.

- Платформата е разпозната като една от най-полезните в света за 2019 г. от Newsweek, редом с голяма компания като Shopify.

- Заедно с портала за изследвания Statista, Newsweek поставят CloudCart в топ 3 на индустрията за електронна търговия в света.

- Бронзово отличие за CloudCart на наградите Effie България през 2020 г. в категория: Маркетинг при актуални събития.

- Сребро от IAB MIXX Awards 2021 г.

- Първо място от Best of Beverly Hills 2021 в категорията „Компютърни онлайн услуги“.

Препратки 

Електронна търговия